Glavič je lahko:

 Glavič, priimek več oseb
 kapitel, sestavni del stebra